Соколки — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Пореченская волость».

Расположена в 50 км к югу от райцентра Великие Луки.

Население 
Постоянное население по состоянию на 2000 и 2010 год в деревне отсутствовало.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Урицкой волости.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Пореченская волость

Населённые пункты Великолукского района